Iso Pirkholma kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Pirkholma, Nystad, Egentliga Finland, 
 Iso Pirkholma, Sagu, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar